Серанг (, ) — административный центр индонезийской провинции Бантен и одноимённого округа. Расположен на западной оконечности острова Ява, на берегу Яванского моря, примерно в 90 км западнее Джакарты. Около города находится крупный морской порт Мерак.

История 
В 5 км от Серанга находятся развалины процветавшего в XVII веке, но затем пришедшего в упадок и покинутого жителями торгового города Бантен (Бантам).

Административное деление 
Город формально выделен в муниципалитет 2 октября 2007 года. Округ Серанг в настоящее время делится на шесть муниципалитетов. Кроме Серанга, это Чипочок Джая, Чуруг, Касемен, Тактакан и Валантака.

Примечания 

Серанг